Živinice (Bosnië en Herzegovina), een gemeente in Bosnië en Herzegovina
 Živinice (Priboj), een plaats in de Servische gemeente Priboj